

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyjazdy na szczeblu Marszałka Sejmu – VIII kadencja
 Wyjazdy na szczeblu Marszałka Sejmu – IX kadencja

Polityka zagraniczna Polski